Stringel steht für:
 Stręgiel, Dorf in Polen

Stringel ist der Nachname folgenden Personen:
 Abraham Stringel (* 1988), mexikanischer Fußballspieler
 David Stringel (* 1986), mexikanischer Fußballspieler